W Polsce 
 Lipienica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra 
 Lipienica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie 
 Lipienica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo 
 Lipienica – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
 Lipienica – dawna gromada